Deux navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Kimberly, d'après le contre-amiral Lewis Ashfield Kimberly (1830-1902):
 le , un destroyer de classe Wickes lancé en 1917 et déclassé en 1922 ;
 le , un destroyer de classe Fletcher lancé en 1943 et coulé comme navire-cible en 2003. 

Kimberly